Илуксте () — топоним Латвии:
 Илуксте — город;
 Илуксте — река;
 Илуксте — железнодорожная станция.